Поний може да се отнася за:
 Поуни – индианско племе
 Поуни Сити (град, Небраска)
 Окръзи в САЩ
 Поуни (окръг, Канзас)
 Поуни (окръг, Небраска)
 Поуни (окръг, Оклахома)